Grosch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian H. Grosch (1801–1865), norsk arkitekt
 Heinrich Grosch (1763–1843), dansknorsk konstnär
 Henrik Grosch (1848–1929), norsk museiman

Norska efternamn